Nella storia militare della Germania, due operazioni militari presero il nome di Operazione Blücher:

 Operazione Blücher (1918) – piano alternativo all'Operazione Heilger Michael, teso all'attacco alle forze Alleate presso il fiume Aisne, programmato nella primavera del 1918, non venne mai eseguito.
 Operazione Blücher (1942) – piano di attacco, pianificato dall'Oberkommando der Wehrmacht (OKW), da parte di cinque divisioni, con partenza dalla Crimea e verso il Caucaso attraverso lo stretto di Kerč; parte dell'Operazione Blu.